

Toponymes

Marieta : un hameau rattaché au concejo de Marieta-Larrintzar dans la commune de Barrundia en Alava dans la communauté autonome du Pays basque.

Îles Marietas : un archipel inhabité près des côtes de Nayarit.

Marieta : une rivière d'Amazonie, sous-affluent de l'Orénoque.
 Marieta : une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari dans la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme